Hong Kong Masters 2022 – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy sezonu 2022/2023. Rozegrany został w Hongkongu w dniach 6–9 października 2022 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: 100 000 £
II Miejsce: 45 000 £
Półfinalista: 35 000 £
Ćwierćfinalista: 22 500 £

Łączna pula nagród: 315 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Suma: 18
 147  Marco Fu
 140, 135, 105, 105, 100  Neil Robertson
 136, 120  Judd Trump
 133  Mark Williams
 114, 105, 105, 104, 100  Ronnie O’Sullivan
 112  Mark Selby
 105, 105, 102  John Higgins

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Hong Kong Masters 2022 w serwisie snooker.org
 Hong Kong Masters 2022 w serwisie snookerworld.pl
 Hong Kong Masters - World Snooker

Nierankingowe turnieje snookerowe
2022 w snookerze
2022 w Azji
Sport w Hongkongu